Kvalifikace na Mistrovství Evropy ve fotbale 1984 probíhala v letech 1982 až 1983. Zúčastnilo se jí 32 fotbalových reprezentací, které byly rozlosovány do sedmi skupin po pěti, resp. čtyřech týmech. Ve skupinách hrál každý s každým doma a venku a vítězové jednotlivých skupin postoupili na závěrečný turnaj, kde se přidali k hostitelské Francii.

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Skupina 5

Skupina 6

Skupina 7

Externí odkazy 
 

1984
Fotbal v Evropě v roce 1982
Fotbal v Evropě v roce 1983